Název Částkov má více sídel:
 Částkov (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Částkov (zámek) – zámek v této vesnici
 Částkov (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Částkov (Žumberk) – část obce Žumberk v okrese Chrudim
 Částkov (Petrovice u Sušice) – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy
 Horní Částkov – část obce Habartov v okrese Sokolov
 Dolní Částkov – bývalá osada a katastrální území vesnice Hluboká, části obce Milhostov v okrese Cheb

Související články 
 Částkovice

Externí odkazy